HMS „St Albans” – nazwa noszona przez sześć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od miasta St Albans:
  – 50-działowy okręt liniowy czwartej rangi (fourth rate) zwodowany w 1687, rozbity w 1693.
  – 54-działowy okręt liniowy czwartej rangi (fourth rate) zwodowany w 1706, przebudowany w 1718, rozbity w 1744.
  – 60-działowy okręt liniowy czwartej rangi (fourth rate) zwodowany w 1747, sprzedany w 1765.
  – 64-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third rate) zwodowany w 1764, w 1803 przekształcony w baterię pływającą, rozebrany w 1814.
 HMS „St Albans” – amerykański niszczyciel typu Wickes (ex-USS „Thomas”) przekazany Royal Navy w 1940; w latach 1941–1944 w służbie norweskiej, 1944–1949 radzieckiej („Dostojnyj”), złomowany w 1949.
  – fregata rakietowa typu 23 (Duke) zwodowana w 2000, w czynnej służbie.

Przypisy 

St Albans